«Код» — документальный фильм, рассказывающий об истории Linux и об основных моментах open source-движения.

Актёры 
В фильме приняли участие многие сторонники open source-движения, программисты:
 Эрик Оллман
 Алан Кокс
 Мигель Де Икаса
 Джон «Мэддог» Холл
 Ари Леммке
 Дэвид Миллер
 Эрик Рэймонд
 Ричард Столлман
 Линус Торвальдс
 Теодор Цо
 Роберт «Боб» Янг

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Документальные фильмы Финляндии
Культура движения за свободное программное обеспечение
Фильмы на английском языке
2001 год в Финляндии
Документальные фильмы об информационных технологиях